Андре́й Евге́ньевич Ташко́в (род. 30 июля 1957, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, мастер озвучивания (дублирования) фильмов, кинокомпозитор, заслуженный артист РФ (1994).

Биография

Ранние годы 
Андрей Ташков родился 30 июля 1957 года в городе Москве, в семье кинорежиссёра Евгения Ивановича Ташкова (18 декабря 1926 — 15 февраля 2012) и актрисы Екатерины Фёдоровны Савиновой (26 декабря 1926 — 25 апреля 1970). После смерти матери воспитывался отцом и его новой женой — актрисой Валентиной Шарыкиной.

В 1978 году окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина по специальности «Актёрское искусство» (художественный руководитель курса — Альберт Григорьевич Буров).

Карьера 
С 10 июля 1978 года по 9 мая 1979 года служил в труппе Государственного академического Малого театра России в Москве.

В 1979—1987 годах — актёр Центрального академического театра Советской армии (ЦАТСА) в Москве.

С 1987 по 1999 годы — актёр Московского драматического театра имени А. С. Пушкина.

Первая большая и главная роль в кино — сержант милиции Евгений Кулик в советском детективно-приключенческом художественном фильме «Сыщик» (1979) режиссёра Владимира Фокина.

Общественная позиция 
Андрей Ташков в октябре 2008 года подписал открытое письмо деятелей культуры Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании бывшего менеджера нефтяной компании «ЮКОС» Светланы Бахминой.

Личная жизнь 
 Первая жена — Надежда. Брак продлился 1 год.
 Вторая жена — Любовь Алексеевна Заболоцкая (род. 28 января 1959 г.), актриса театра и кино (окончила ГИТИС). Были женаты 7 лет.
 Третья жена — Елена Дмитриевна Скороходова (род. 24 апреля 1962, Москва), актриса театра и кино, драматург. Брак продлился недолго.
 Сын — Иван Андреевич Ташков (род. 1996).
 Неофициальный брак — Елена Алексеевна Коренева (род. 3 октября 1953, Москва), актриса театра и кино, литератор, режиссёр, сценарист. Ташков и Коренева вместе с 1996 года (с перерывами).

Творчество

Театр 
Государственный академический Малый театр России (Москва)
 1978 — «Мамуре» (по одноимённой пьесе Жана Сармана; режиссёр-постановщик — Б. А. Львов-Анохин; премьера — 29 декабря 1978 года) — Лоран, правнук Селины

Центральный академический театр Советской армии (ЦАТСА) (Москва)
 «Идиот» (по роману «Идиот» Ф. М. Достоевского) — князь Мышкин
 «Рядовые» (по одноимённой драме А. А. Дударева)
 «Макбет» (по пьесе «Макбет» Уильяма Шекспира)
 «Без вины виноватые» (по пьесе «Без вины виноватые» А. Н. Островского) — Григорий Незнамов
 «Старик» М. Горького) — Павел

Московский драматический театр имени А. С. Пушкина
 «Бесы» (по роману «Бесы» Ф. М. Достоевского) — Степан Трофимович Верховенский

Фильмография

Озвучивание 
Художественные фильмы
 1983 — Привет с фронта — текст писем
 2002 — Мне снится русский снег (документальный, студия «DIXI-TV») — текст за кадром
 2004 — Француз — текст за кадром

Мультипликационные фильмы
 2007 — Путешествие белого слона к белому царю

Участие в документальных фильмах 
 2002 — «Мне снится русский снег» («Россия»)
 2006 — «К-219. Последний поход» («Первый канал»)
 2006 — «Острова. Варлам Шаламов» (режиссёр — Светлана Быченко, ГТРК «Культура»)
 2013 — «Нарисовавшие смерть. От Освенцима до Нойенгамме» («Россия-1»)

Признание 
Государственные награды
 1994 — почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» — за заслуги в области искусства.

Общественные награды
 2011 — приз XVII Российского кинофестиваля «Литература и кино» в городе Гатчина в номинации «Лучшая мужская роль» — за исполнение главной роли Ф. М. Достоевского в фильме «Три женщины Достоевского» режиссёра Евгения Ташкова.

Примечания

Ссылки 
 Ташков Андрей Евгеньевич. Биография, фильмография, фотографии актёра. // ruskino.ru
 Андрей Ташков. Биография и фильмография. Официальный сайт телеканала «Россия-1» // russia.tv
 Ташков Андрей Евгеньевич. Биография. Сайт «Актёры советского и российского кино» // rusactors.ru
 Ташков Андрей Евгеньевич. Краткая биография, фильмография (1973—1993). Сайт «Советский экран» // akter.kulichki.com

Андрей
Дети-актёры СССР
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Персоналии:Малый театр Москвы
Персоналии:Центральный театр Российской армии
Персоналии:Московский драматический театр им. А. С. Пушкина